Плетневка — название населённых пунктов:

Россия 
 Плетневка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Плетневка — деревня в Иссинском районе Пензенской области.
 Плетнёвка — село в Тамалинском районе Пензенской области.